Неженка — имя собственное.
 1950 Неженка — рисованный мультфильм Тбилисской студии. Режиссер Гедеванишвили Шалва.
 Неженка (укр. Ніженка) — село, Новониколаевский район, Запорожская область, Украина.
 «» (англ. The Mollycoddle) — американский фильм 1920 года.
 «Неженка» (англ. The Cissy) — третий эпизод восемнадцатого сезона мультсериала «Южный Парк».